A Internacional — hino socialista
 Internacional (álbum) — álbum da dupla brasileira Sandy & Junior

Clubes de futebol 
 Sport Club Internacional — Internacional de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
 Football Club Internazionale Milano — Inter de Milão, Itália
 Associação Atlética Internacional (Limeira) — Internacional de Limeira, São Paulo
 Associação Atlética Internacional (Bebedouro) — Inter de Bebedouro, São Paulo
 Esporte Clube Internacional — Inter de Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Esporte Clube Internacional (Lages) — Internacional de Lages, Santa Catarina
 Internacional Esporte Clube — Internacional-PB, Santa Rita, Paraíba
 Internacional Sport Club — Internacional, Rio Branco, Acre
 Sport Club Internacional (Bahia) — Internacional, Salvador, Bahia
 Sport Club Internacional (Mato Grosso) — Internacional, Cuiabá, Mato Grosso

Clubes de futebol extintos 
 Clube Atlético Internacional — de Santos, São Paulo
 International Foot-Ball Club — de Curitiba, Paraná
 Sport Club Internacional (São Borja) — de São Borja, Rio Grande do Sul
 Sport Club Internacional (São Paulo) — de São Paulo, São Paulo

Ver também 

Desambiguações de esportes